Григорий Данилович Римский  — второстепенный персонаж романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Финдиректор / заместитель директора театра Варьете.

Описание персонажа 
Булгаков описал Римского через небольшие черточки: тонкие губы, злобный взгляд сквозь роговые очки, золотые часы на цепочке.

 Римский женат

«…Позвонила взволнованная дама, стала требовать Римского, ей посоветовали позвонить к жене его, на что трубка, зарыдав, ответила, что она и есть жена и что Римского нигде нет…». «…В одиннадцатом часу ворвалась в Варьете мадам Римская…». «…заявление привезла в Варьете супруга Римского. Сам Григорий Данилович не нашел в себе силы даже днем побывать в том здании…»

Происхождение персонажа 
 Фамилия

Римский — однофамилец композитора Н. А. Римского-Корсакова; в ранних редакциях имел фамилию Поплавский.

Такая смена позволила читателям связывать персонажа с двумя другими с говорящей музыкальной фамилией: Михаил Александрович Берлиоз и Александр Николаевич Стравинский. Все трое — руководители своих организаций. В самом варьете де-факто управлял финансовый директор Римский, а безответственный и некомпетентный директор Степан Лиходеев лишь руководил на бумаге.

Образ Римского в кинематографе

Литература 
 
 
 А. Зеркалов. Загадка Римского // Этика Михаила Булгакова, М.: Текст, 2004.

Примечания

Ссылки 
 Григорий Данилович Римский на сайте «Михаил Булгаков. Жизнь и творчество писателя»

Персонажи романа «Мастер и Маргарита»